La carangue chasseur est un nom vernaculaire désignant plusieurs espèces de carangues :
Caranx melampygus sur l'île de Rodrigues.
Caranx sexfasciatus en République de Maurice.
Gnathanodon speciosus aux Seychelles.